Ле-Бо — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Замок Ле-Бо — средневековая крепость в Южном Провансе.
 Ле Бо, Беттина (23 марта 1932 — 8 сентября 2015) — британская актриса.

См. также 
 Ле-Бо-де-Прованс — коммуна на юго-востоке Франции, в кантоне Салон-де-Прованс-1 округа Арль.